Ю́рий Петро́вич Тю́рин (псевдоним Ю. Самарин; , Москва — , Москва) — советский и российский сценарист, киновед, кинокритик. Доктор искусствоведения (2006), ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства (с 1974).

Биография 
Родился 8 ноября 1938 года в Москве в семье рабочих.

В 1962 году окончил киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

В 1962—1974 годах работал редактором в издательстве «Советская Россия». С 1974 года — ведущий научный сотрудник НИИ киноискусства.

Печатался с 1964 года, первая публикация — в журнале «Нева».

В 1981 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения «Проблемы кинематографического творчества В. М. Шукшина».

В 2006 году в НИИ киноискусства защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора искусствоведения по теме «Российская история и духовные традиции в контексте кинематографического творчества».

Умер 22 марта 2016 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище  (участок 10) .

Участие в творческих и общественных организациях 
 Член Союза писателей СССР (c 1978)
 Член Союза журналистов СССР (c 1982)

Награды 
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»

Премии 
 Лауреат премии Союза кинематографистов СССР (1981)

Фильмография

Сценарист 
 1988 — Хлеб — имя существительное (совместно с Михаилом Алексеевым и Григорием Никулиным)

Участие в фильмах 
 1999 — Шукшин (документальный)
 2008 — Фильм о фильме (документальный)

Книги

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Доктора искусствоведения
Выпускники киноведческого факультета ВГИКа
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза журналистов СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище